Miejscowości w USA:
 Snohomish – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Snohomish (ang. Snohomish County) – w stanie Waszyngton